Barberis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Barberis (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Dominique Barbéris (* 1958), französische Schriftstellerin
 Franco Barberis (1905–1992), Schweizer Graphiker, Werbegraphiker und Modeschöpfer
 Giovanni Barberis (* 1915), italienischer Fußballspieler
 Luigi Barberis, italienischer Fußballspieler
 Melchior Barberis oder Melchior(e) de Barberis (16. Jh.), italienischer Lautenist und Komponist
 Sébastien Barberis (* 1972), Schweizer Fußballspieler
 Umberto Barberis (* 1952), Schweizer Fußballspieler
 Vern Barberis (1928–2005), australischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Barberi